Beggs ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beggs (Louisiana), im St. Landry Parish
 Beggs (Oklahoma), im Okmulgee County
 Fort Beggs, ehemaliges Fort in Illinois während des Black-Hawk-Kriegs 1832

Personen:
 George Erle Beggs (1883–1939), US-amerikanischer Bauingenieur
 James Beggs (* 1924), US-amerikanischer Ruderer
 James M. Beggs (1926–2020), US-amerikanischer Verwaltungsbeamter, Leiter der NASA
 Nick Beggs (* 1961), englischer Musiker
 Richard Beggs (* 1942), US-amerikanischer Tongestalter und Tontechniker

Sonstiges:
 Beggs Island, im Waukesha County, Wisconsin